|-
| 122701 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122702 - || || 26 de setembre, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 122703 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122704 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122705 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122706 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122707 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122708 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122709 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122710 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122711 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122712 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122713 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122714 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122715 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122716 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122717 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122718 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122719 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122720 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122721 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122722 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122723 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122724 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122725 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122726 - || || 26 de setembre, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122727 - || || 26 de setembre, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122728 - || || 26 de setembre, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122729 - || || 22 de setembre, 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 122730 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122731 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122732 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122733 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122734 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122735 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122736 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122737 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122738 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122739 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122740 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122741 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122742 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122743 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122744 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122745 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122746 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122747 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122748 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122749 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122750 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122751 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122752 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122753 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122754 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122755 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122756 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122757 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122758 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122759 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122760 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122761 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122762 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122763 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122764 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122765 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122766 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122767 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122768 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122769 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122770 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122771 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122772 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122773 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122774 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122775 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122776 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122777 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122778 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122779 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122780 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122781 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122782 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122783 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122784 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122785 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122786 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122787 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122788 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122789 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122790 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122791 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122792 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122793 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122794 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122795 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122796 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122797 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122798 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122799 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122800 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2